Безщелепні (Agnatha) — парафілетична група водних черепних, що раніше класифікувалася як інфратип.

Морфологія, анатомія 

Завдовжки від декількох сантиметрів (веретеноподібні тварини) до 1 м (донні форми).

Найпримітивніші з черепних. Немає справжніх щелеп і парних кінцівок.

Хорда зберігається протягом всього життя. Внутрішній скелет хрящовий (у вимерлих був зовнішній кістковий скелет).  Зябра у вигляді мішків з пелюстками ентодермального походження. Зябровий скелет має вид ґрат (немає типових дуг, як у риб), розташований під шкірою. Ніздряний отвір у більшості непарний. Півкруглих каналів у внутрішньому вусі 1 або 2. Рот смоктального типу.

Природна історія 
Мешканці морських і прісних вод. Рештки безщелепних відомі від кембрію до пізнього девона Великої Британії, Норвегії (Шпіцберген), Німеччини, США, Китаю, Австралії. Далі в геологічній історії безщелепних існує пропуск в 300 млн років до теперішніх круглоротих. Розквіт в пізньому силурі і ранньому девоні. 
Мешканці прісних і солоноватих вод, прибережної зони морів, були пристосовані до пасивного живлення (всмоктували або підхоплювали дрібні частинки їжі разом з водою).

Систематика 

Круглороті — один сучасний надклас — круглороті (міксини та міноги). 
Включають два класи: 
непарноніздрьові (Monorhina, Cephalaspidomorphi) з підкласами остеостраків, анаспид та 
парноніздрьові (Diplorhina, Pteraspidomorphi) з підкласами гетеростраків і телодонтів. 
Керівні викопні девону.

 Група Круглороті (Cyclostomata)
Клас Міксини (Myxini)
Ряд Міксиноподібні (Myxiniformes)
Клас Непарноніздрьові (Cephalaspidomorphi)
Ряд Міногоподібні (Petromyzontiformes)
Ряд Galeaspida†
Ряд Pituriaspida†
Ряд Osteostraci†
Група Ostracoderma†
Клас Pteraspidomorphi†
Клас Thelodonti†
Клас Anaspida†

До безщелепних також відносять низку груп нижчих хребетних, відомих під спільною назвою конодонти.

Філогенія

Література

Джерела 
 Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1986.—831 с., ил., 29 л. ил.

Риби